Ane kan syfta på:
 Aun den gamle, en förmodad sveakung av Ynglingaätten.

Geografi

Lettland 
2 Āne, ort, Ozolnieku novads,

Nederländerna 
3 Ane (ort i Nederländerna), Overijssel, Gemeente Hardenberg,

Spanien 
4 Añe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Añe (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar